, é um Nome Póstumo dado ao imperador japonês Mutsuhito (1852-1912). Por extensão, este termo refere-se a:

 Era Meiji, período durante o qual este imperador reinou;
 Restauração Meiji de 1868, também chamada de Revolução Meiji ou Renovação Meiji;
 Santuário Meiji;
 Universidade de Meiji, em Tóquio.

Desambiguação